Příjmení Pulec nosí více významných osobností:

 Miloš Josef Pulec (1923–1991) – český duchovní starokatolické církve a spisovatel
 Zbyněk Pulec (* 1948) – československý vodní slalomář, kanoista
 Zdeněk Pulec (1936–2010) – český trombónista, zpěvák a hudební pedagog

Fiktivní 
Sváťa Pulec – postava ze hry Švestka